Il singolare del torneo di tennis WTA Sydney 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Dianne Fromholtz che ha battuto in finale Kerry Reid 6-1, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Virginia Wade (semifinali)

 Dianne Fromholtz (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Sydney 1978